Azizabad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Azizabad, Azerbajdzjan, ort,

Iran 

 Azizabad (Iran), Lorestan, 
 Deh Bozorg, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar